Porocyphus är ett släkte av lavar. Porocyphus ingår i familjen Lichinaceae, ordningen Lichinales, klassen Lichinomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Porocyphus